JEX est une abréviation qui peut désigner :
 juge de l'exécution, une juridiction particulière en droit français, compétente pour régler des litiges s'élevant lors de l'exécution forcée d'une décision judiciaire de droit civil.

Voir aussi